Кулиев — фамилия; имеет женскую форму Кулиева.

Известные носители 
 Кулиев, Абаскули Мамед оглы (род. 1940) — азербайджанский химик, член-корреспондент НАНА.
 Кулиев, Аббас Шахбазович (1916—1998) — Герой Советского Союза.
 Кулиев, Авды Овезкулиевич (1936—2007) — советский дипломат, российский и туркменский политик, публицист, Министр иностранных дел Туркмении.
 Кулиев, Агиль Сахиб оглы (1963—1992) — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана.
 Кулиев, Адиль Гусейн оглы (1922—1992) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Кулиев, Азамат Кайсынович (род. 1963) — советский и российский художник.
 Кулиев, Алекпер Мамед-оглы (1911—1983) — советский и азербайджанский ботаник, генетик, селекционер.
 Кулиев, Али Муса оглы (1912—1989) — академик АН Азербайджанской ССР.
 Кулиев, Алиага Эйваз оглы (1917—1998) — музыкант, народный артист Азербайджанской ССР.
 Кулиев, Алим Кайсынович (род. 1959) — советский и американский актёр, режиссёр.
 Кулиев, Ашир (1918—2000) — туркменский композитор, педагог.
 Кулиев, Вагиф Джабраилович (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Кулиев, Вели Алиевич (1916—1967) — старшина РККА, полный кавалер ордена Славы.
 Кулиев, Джаббар Али оглы (1922—2004) — азербайджанский и советский художник.
 Кулиев, Джамиль Эльшад оглы (род. 1963) — азербайджанский кинорежиссёр.
 
 Кулиев, Кайсын Шуваевич (1917—1985) — балкарский поэт и журналист, военный корреспондент.
 Кулиев, Клыч Мамедович (1913—1990) — туркменский писатель, историк, дипломат.
 Кулиев, Кулам Кулиевич (1903—1986) — советский и туркменский партийный и государственный деятель.
 Кулиев, Махар Мустафа оглы (1924—2011) — советский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Кулиев, Мехти Нодерович (1923—1976) — подполковник милиции, Герой Советского Союза.
 Кулиев, Мустафа Закария оглы (1893—1938) — азербайджанский публицист, критик, театровед, нарком просвещения Азербайджанской ССР (1922—1928).
 
 Кулиев, Сафтар Мехти оглы (1908—1973) — азербайджанский советский учёный-нефтяник, академик АН Азербайджанской ССР.
 Кулиев, Теймур Имам Кули оглы (1888—1965) — советский государственный деятель, Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР.
 Кулиев, Тофик Алекпер оглы (1917—2000) — азербайджанский композитор, пианист, дирижёр.
 
 
 Кулиев, Эльмир Рафаэль оглы (род. 1975) — азербайджанский философ, религиовед, автор перевода Корана на русский язык.
 Кулиев, Якуб Кулиевич (1900—1942) — советский кавалерийский военачальник, генерал-майор.

